IZA steht als Abkürzung für:
 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, deutsches Wirtschaftsforschungsinstitut
 Informationsdienst zur Ausländerarbeit, früherer Name der Zeitschrift Migration und Soziale Arbeit
 Illustrierte Zeitschrift für Arbeitssicherheit und Gesundheit, Schweizer Fachzeitschrift
 Innsbrucker Zeitungsarchiv, Medienarchiv an der Universität Innsbruck
 Islamisches Zentrum Aachen
 Izhavia (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Rudaki Institut für Sprache und Literatur, Regulierungsbehörde für die tadschikische Sprache in Tadschikistan

Iza steht für:
 Iza (Fluss), Fluss in Rumänien, der an der Grenze zur Ukraine in die Theiß mündet
 Iza (Kolumbien), Gemeinde in der Provinz Boyacá, Kolumbien
 Iza (Navarra), Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Navarra, Spanien
 Iza, Kurzform des weiblichen Vornamens Izabela, siehe Isabella
 Iza (Sängerin) (* 1990), brasilianische Sängerin, Songwriterin und Tänzerin

Iza ist der Familienname folgender Personen:
 Leonidas Iza (* 1982), ecuadorianischer Aktivist

Iža steht für:
 Iža, Gemeinde im Okres Komárno, Nitriansky kraj, Slowakei

Siehe auch:
 Itza
 Izza

IZA